Thiem ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Thiem (1836–1908), deutscher Wasserbau-Ingenieur
 Adolf Thiem, Geburtsname von Franciszek Tim (1924–1986), polnischer Fußballspieler
 Adolph Thiem (1832–1923), deutscher Börsenmakler und Kunstsammler
 Bruno Thiem (1823–1913), Bürgermeister von Kelbra und Magdeburg-Buckau
 Carl Thiem (1850–1917), Begründer der Unfallchirurgie in Deutschland
 Dominic Thiem (* 1993), österreichischer Tennisspieler
 Eberhard Thiem (1939–2022), deutscher Fotograf, Filmemacher, Sachbuchautor und Kunstsammler
 Georg Adam Thiem (Georg Thiem; 1811–1892), deutscher katholischer Pfarrer, Politiker und Konservator
 Gerald Thiem (1928–1970), deutsches Todesopfer der Berliner Mauer
 Günther Thiem (1875–1959), deutscher Hydrologe
 Gunther Thiem (1917–2015), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Hans Thiem (Dirigent) (?–1995), deutscher Dirigent
 Hans Thiem (Jurist) (1930–2019), deutscher Jurist und Richter
 Heike Thiem-Schneider (* 1960), deutsche Schauspielerin
 Joachim Thiem (* 1941), deutscher Chemiker
 Kathrin Thiem (* 1988), deutsche Ruderin
 Le Van Thiem (1918–1991), vietnamesischer Mathematiker
 Melissa Thiem (* 1989), deutsche Fußballspielerin, siehe Melissa Hannawald
 Michael Thiem (* 1968), deutscher Journalist und Autor
 Moritz Thiem (* 1999), österreichischer Tennisspieler
 Paul Thiem (1858–1922), deutscher Grafiker, Schriftsteller und Buchillustrator
 Sebastian Thiem (* 1985), deutscher Waffenhistoriker
 Wolfram Thiem (1956–2011), deutscher Ruderer

Thiem als Teil von Firmierungen:
 Thiem & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus
 Diehm
 Diem
 Thiim